Общегреческий чемпионат 1950/1951 () — 16-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1950/1951
Греция
Греция
1950 год в Греции
1951 год в Греции